Allan Octavian Hume, politiek hervormer en prominent ornitholoog
 David Hume, een Schots filosoof uit de 18e eeuw
 John Hume, Noord-Iers politicus en samen met David Trimble Nobelprijswinnaar voor de Vrede
 Hume (Illinois), een plaats in Illinois
 Hume (Missouri)

Schotse achternaam